In 2002 werd het 83ste Campeonato Potiguar gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Norte. De competitie werd georganiseerd door de Federação Norte-rio-grandense de Futebol en werd gespeeld van 17 februari tot 12 juli. América de Natal werd kampioen.

Eerste fase
América en ABC speelden niet in de eerste fase omdat ze deelnamen aan de Copa do Nordeste.

Tweede fase

 (+3): Corintians kreeg drie bonuspunten omdat het tweede werd in de eerste fase.  
 (+2): São Gonçalo kreeg twee bonuspunten omdat het tweede werd in de eerste fase.

Derde fase 
In geval van gelijkspel wint het team met het beste resultaat in de competitie.

 (*): De heenwedstrijd werd gestaakt in de 87ste minuut omdat São Gonçalo nog maar zes spelers op het veld had staan.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Potiguar
Braziliaans competitievoetbal 2002